Rebirth může být:

 Rebirth (album, Lil Wayne), 2010
 Rebirth (album, Jennifer Lopez), 2005
 Rebirth (album, Pain), 2000